Кубок Німеччини з футболу 2001—2002 — 59-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. У кубку взяли участь 64 команди. Переможцем кубка Німеччини вчетверте став Шальке 04.

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 листопада 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 грудня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 2001

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 грудня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 січня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 січня 2002

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня 2002

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 березня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 березня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт футбольної історії rsssf.com 

2001—2002
Німеччина
Німеччина
2001 у німецькому спорті
2002 у німецькому спорті